

Населені пункти та їхні частини
 Тичин — місто в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Тичин — гміна в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Тичин — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Тичин — осада в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки